Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2023 проводился с 16 по 18 декабря 2022 года в городе Норрчёпинг.

В чемпионате приняло участие 10 команд.

Чемпионом стала команда Rebecka Thunman / Даниэль Магнуссон (Rebecka Thunman стала чемпионкой впервые, Даниэль Магнуссон во 2-й раз и 2-й раз подряд), победившая в финале команду Тереза Вестман / Робин Альберг. Бронзовыми призёрами стала команда Malin Wendel / Fabian Wingfors.

Формат турнира 
Сначала команды в двух группах по 5 команд участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам среднего значения тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Команды, занявшие в группах первые три места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в четвертьфиналах встречаются команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места (2-е место группы А играет с 3-м местом группы В и наоборот), победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах с командами, занявшими в группах 1-е места, победители полуфиналов играют в финале, проигравшие — в матче за 3-е место. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, DSC).

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Составы команд

Групповой этап 
Группа А

Группа B

 Проходят в финал плей-офф
 Проходят в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 18 декабря, 8:00

Полуфиналы. 18 декабря, 12:00

Матч за 3-е место. 18 декабря, 16:00

Финал. 18 декабря, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2023

2023
Спорт в Швеции в 2022 году
Декабрь 2022 года
Спортивные соревнования в Норрчёпинге